

Patronyme 

 Alain Gerber (1943-), écrivain et critique de jazz français ;
 Bruno Gerber (1964-), bobeur suisse ;
 Caroline Gerber (1973-), compositrice et violoniste française ;
 Christoph Gerber (1942-), physicien, professeur et inventeur suisse ;
 Danie Gerber (1958-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Daryl Wood Gerber, romancière américaine, auteure de roman policier ;
 David Gerber (1923-2010), producteur de télévision américain ;
 Dolorita Fuchs-Gerber (1968-), duathlète et triathlète suisse ;
 
 Heiko Gerber (1972-), footballeur allemand ;
 Heinrich Gerber (1832-1912), ingénieur civil et inventeur allemand ;
 Heinrich Nikolaus Gerber (1702-1775), compositeur et organiste allemand ;
 Jean-Daniel Gerber (1946-), économiste suisse ;
 Kaia Gerber (2001-), actrice et mannequin américain ;
 Martin Gerber (1974-), joueur de hockey suisse ;
 Mich Gerber (1950-), compositeur suisse ;
 Rayno Gerber (1981-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Rolf Gerber (1930-), bobeur suisse ;
 Rudolf Gerber (1928-2019), juriste suisse ;
 Sam Gerber (1981-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Simon Gerber (1977-), musicien suisse ;
 Steve Gerber (1947-2008) scénariste de bande dessinée Marvel.

Au cinéma, l'adjudant Jérôme Gerber est un personnage de fiction incarné par Michel Galabru dans la série des Gendarmes de Jean Girault

Toponyme 

 Gerber, census-designated place américaine du comté de Tehama, en Californie.

Autres 
 Gerber, format de fichier utilisé pour transmettre des informations concernant la fabrication des circuits imprimés
 , société de produits pour bébés
 Gerber Legendary Blades, marque de couteaux et outils multi-usages basée à Tigard, Oregon